Ange est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :

Nom commun 
 L'ange est dans certaines religions le messager de Dieu.

Prénom et origine 
 Ange est un prénom mixte, du grec aggelos qui signifie messager, ange et dont la fête majeure est le 5 mai. Il a pour variantes masculines , Angéli, Angelin, Angély et Anges, et pour composé féminin Marie-Ange.
 Il fut donné comme nom de baptême dès le , majoritairement pour les filles. Au , l'église anglicane le jugea blasphématoire et les puritains américains le prohibèrent.

Saints chrétiens 
Par ordre chronologique du décès :
 Ange de Jérusalem (1185?-1225), martyr, fêté le 5 mai.
 Ange Tancrède de Rieti († 1257), bienheureux, un des premiers disciples de saint François d'Assise, premier chevalier à le rejoindre comme frère mineur ; fêté le 13 février.
 Ange Clareno († 1337), bienheureux, frère mineur, chef des spirituels italiens ; fêté le 15 juin.
 Ange de Massaccio († 1458), bienheureux, martyr au monastère camaldule de Santa Maria di Serra, dans la région des Marches d'Ancône en Italie ; fêté le 8 mai.
 Ange d'Acri (°1669 - †1739), de son vrai nom Luc Antoine Falcone, bienheureux, religieux italien ; fêté le 30 octobre.

Arts et spectacles 
 Ange, un groupe rock progressif français.

Pseudonymes 

 
 Ange, le pseudonyme du couple d'auteurs Anne et Gérard Guéro.

Titres 

 
 Ange, une statue en marbre réalisée par Michel-Ange entre 1494 et 1495.
 Ange du Nord, une sculpture d'Antony Gormley située à Gateshead en Angleterre.
 Le Matricule des anges, un magazine de littérature,
 Ange (Angel), un film américain d'Ernst Lubitsch (1937) avec Marlene Dietrich.
 Un ange, un film policier français de Miguel Courtois (2001) avec Richard Berry et Elsa Zylberstein.
 Anges, une série de bande dessinée d'Olivier Boiscommun,

Personnages de fiction 
 Les Anges, des monstres dans le manga Evangelion.
 Ange, l'un des 12 personnages originaux du jeu de tir à la première personne Overwatch.
 Ange est archange des convertis dans le jeu de rôle In Nomine Satanis/Magna Veritas.

Personnalités 
 
 Ange-Félix Patassé (1937-2011), président de la république centrafricaine de 1993 à 2003.
 Ange-François Fariau de Saint-Ange (1747-1810), poète français.
 Ange-Jacques Gabriel (1698-1782), premier architecte du Roi (sous Louis XV et Louis XVI).
 Ange Betti, compositeur et pianiste français.

Patronyme 

 Ange, une famille byzantine qui accéda au trône.

Sigle et acronymes 

 A.N.G.E., une série littéraire de l'écrivaine française Anne Robillard.

Toponymes 

 L'Ange, rivière française qui coule dans le département de l'Ain.
 Baie des Anges à Nice en France.
 Ånge, commune suédoise du comté de Västernorrland.
 Änge, localité suédoise du comté de Jämtland.

Personnalités religieuses 
 Ange de Saint Joseph (°1636 - †1697), missionnaire français, frère dans l'Ordre des Carmes déchaussés.
 Ange de Sainte Rosalie (°1655 - †1726), généalogiste français, Augustinien.

Autres 
 , nom vernaculaire de diverses espèces animales.
 Ange, une société d'édition.
 Ange, une chaîne de boulangeries.

Voir aussi 
 , Ange en anglais.

Références